Дубовики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубовики — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Дубовики — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Дубовики — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Дубовики — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Дубовики — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Дубовики — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.

См. также 
 Новые Дубовики — раннесредневековое городище на окраине города Волхов в Ленинградской области России.
 Дубовик